Kulhánek ist der Familienname folgender Personen:

 Jakub Kulhánek (* 1984), tschechischer Politiker (Außenminister)

 Jiří Kulhánek (* 1967), tschechischer Autor
 Oldřich Kulhánek (1940–2013), tschechischer Maler, Grafiker und Illustrator

Siehe auch:
 Kulhanek